Francisco Salazar puede hacer referencia a:
 Francisco Salazar, artista plástico venezolano.
 Francisco Salazar, político peruano del siglo XIX.
 Francisco Salazar, avenida de la ciudad de Temuco, Chile.